Fibula – Osso dell'arto inferiore.
 Fibula – Antica spilla.
 Fibula – Genere di molluschi gasteropodi fossili.
 Fibula – Genere di echinoidi.